Dmytro Topalov – calciatore ucraino
 Veselin Topalov – scacchista e Grande maestro bulgaro
 Vlad Topalov – cantante, ballerino e attore russo